

Pseudonyme 

 Paul David Hewson, plus connu sous son nom d'artiste Bono, le chanteur du groupe de rock irlandais U2.

Patronyme 

 Aude Bono (1962-), femme politique française ;
 Chaz Bono (1969-), militant LGBT, écrivain, musicien et acteur, enfant de Sonny et Cher ;
 Edward de Bono (1933-2021), psychologue, spécialiste en sciences cognitives ;
 Emilio De Bono (1866-1944), militaire italien ;
 Ernesto Bono (1936-2018), coureur cycliste italien ;
 Giovanni Bono (1168-1249), ermite italien du  ;
 Guy Bono (1953-), homme politique français ;
 José Bono (1950-), homme politique espagnol ;
 Maxime Bono (1947-), homme politique français ;
 Sonny Bono (1935-1998), chanteur et homme politique des États-Unis ;
 Yassine Bounou (1991-), surnommé Bono, footballeur international marocain.

Toponyme 

 Bono, une commune italienne de la province de Sassari ;
 Île Bono, l'île principale de l'archipel des Sept-Îles dépendant de la commune de Perros-Guirec ;
 Le Bono, une commune du Morbihan, en Bretagne ;
 Bono, une municipalité du comté de Craighead, dans l'État de l'Arkansas aux États-Unis.

Hydronyme 

 Bono, une rivière de la République démocratique du Congo qui arrose Kinshasa.

Autres 
Bono ou Bonos peut aussi désigner :
 Bonos, aussi appelés Abrons, un peuple d'Afrique de l'Ouest ;
 Bono, le nom local du mascaret sur le fleuve Kampar dans la province de Riau à Sumatra en Indonésie.

Homonymie d'hydronyme
Patronyme italien
Patronyme hispanique